Parafia pw. św. Jana Ewangelisty i MB Częstochowskiej w Bartoszycach – rzymskokatolicka parafia należąca do dekanatu Bartoszyce. Proboszczem jest ks. kan. dr Artur Oględzki.

Linki zewnętrzne 
 Opis parafii na stronie archidiecezji warmińskiej

Parafia św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej w Bartoszycach
Parafie pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty (Apostoła)
Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej